Колиивщина () — многозначный термин.

 Колиивщина — восстание гайдамаков из числа православного крестьянского и казацкого населения на Правобережной Украине в 1768 году.
 Колиивщина — советский художественный фильм 1933 года режиссёра Ивана Кавалеридзе.